Ernesto María Jaime Antonio de Zulueta y Habsburgo-Lorena (Nueva York, 7 de julio de 1961) es un diplomático español, miembro de la Casa de Austria-Teschen

Biografía 
Hijo del diplomático Eduardo de Zulueta y Dato y de Renata María Teresa de Habsburgo-Lorena. Es bisnieto de Carlos Esteban de Austria y del político español Eduardo Dato.

Se casó con Adriana de la Riva con quien tiene dos hijos:

 Cristina Renata de Zulueta y de la Riva (n Sudbury, Ontario, 16 de abril de 1989 -)
 Andrés Eduardo de Zulueta y de la Riva (n Madrid, 14 de julio de 1992 -)

Carrera diplomática 
Se ha desempeñado en puestos diplomáticos en Rusia, en Naciones Unidas y en Uruguay. 

De 2007 a 2012 fue cónsul general de España en Dakar.

De enero de 2012 a 2015 fue director General para América del Norte, Asia y Pacífico en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

En junio de 2015 fue designado como Embajador de España en el Perú. En junio de 2020, fue cesado en el cargo diplomático

Ancestros

Referencias

Nobles de España del siglo XX
Casa de Habsburgo-Lorena
Casa de Habsburgo (Rama toscana)
Diplomáticos de España del siglo XX
Embajadores de España en Perú